Barsow ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Alexejewitsch Barsow (1730–1792), russischer Philologe
 Jelpidifor Wassiljewitsch Barsow (1836–1917), russischer Literaturhistoriker, Ethnograph, Volkskundler und Paläograf
 Maxim Borissowitsch Barsow (* 1993), russischer Fußballspieler

ru:Барсов